O Melbourne City FC é um clube de futebol feminino com sede em Melbourne, Austrália. A equipe compete na W-League.

História 
O clube foi fundado em 2015.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 2015
Clubes da W-League